

Sigles et abréviations 
SOB, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 Le Südostbahn (SOB) est une compagnie de chemin de fer privée suisse active dans le sud-est du plateau Suisse.
 Le Südostbayernbahn (SOB) est une filiale de la Deutsche Bahn exploitant le réseau régional du sud-est de la Bavière.

Toponymes

Sénégal 
 Sob : un village situé dans l'ouest du pays.

Autre 
 SOB : une comédie américaine réalisée par Blake Edwards ;
 SOB, intiales et autre nom désignant le groupe de metal progressif Scars on Broadway.